Diane Parry era la campionessa in carica, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Diana Šnaider ha sconfitto Léolia Jeanjean con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Danka Kovinić (ritirata)
  Panna Udvardy (ritirata)
  Tamara Zidanšek (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)
  Réka Luca Jani (primo turno)

  Kateryna Baindl (semifinale) 
  Laura Pigossi (primo turno) 
  Jang Su-jeong (primo turno) 
  Victoria Jiménez Kasintseva (primo turno) 
  Léolia Jeanjean (finale)

Wildcard 

  Martina Capurro Taborda (primo turno)
  Guillermina Grant (primo turno)

  Julia Riera (secondo turno) 
  Solana Sierra (primo turno)

Qualificate 

  Emiliana Arango (secondo turno)
  Tímea Babos (primo turno)

  Eva Vedder (secondo turno) 
  You Xiaodi (secondo turno)

Lucky loser 

  Yvonne Cavallé Reimers (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Montevideo Open 2022